Monte Castelo (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Monte Castelo (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Monte Castelo (Fortaleza), een wijk in de Braziliaanse stad/gemeente Fortaleza in de deelstaat Ceará
 Monte Castelo (Volta Redonda), een wijk in de Braziliaanse stad/gemeente Volta Redonda in de deelstaat Rio de Janeiro
 Monte Castelo (São Luís), een wijk in de Braziliaanse stad/gemeente São Luís in de deelstaat Maranhão
 Monte Castelo (Três Rios), een wijk in de Braziliaanse stad/gemeente Três Rios in de deelstaat Rio de Janeiro